Алексей Петрович Нестеров (род. , Ростов-на-Дону, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Иркут».

Карьера 
Нестеров начал заниматься баскетболом в спортивной школе №7 Ростова-на-Дону. Первые тренеры — Татьяна Павловна и Валерий Владимирович Малаховы. Следующим этапом карьеры был просмотр в клубе «Локомотив-Ростов», где на Алексея обратил внимание главный тренер юношеской команды Владимир Федорович Писарев. В 2010 году форвард стал победителем молодёжного чемпионата России в составе «Локомотива-Кубань», в 42 матчах набирая в среднем по 12,4 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата за 24.28 минуты.

В июле 2010 года стал игроком люберецкого «Триумфа». В 21 матче ПБЛ его средние показатели за 14,0 минуты составили 3,5 очка и 2,3 подбора.

В сентябре 2011 года Нестеров перешёл в красноярский «Енисей», подписав контракт по схеме «2+1». В декабре 2012 года, на правах аренды, перешёл в ростовский «Атаман» до окончания сезона 2012/2013.

В августе 2014 года подписал контракт с клубом «Спартак-Приморье». В составе команды стал бронзовым призёром Кубка России и серебряным призёром Суперлиги, а также был признал «Лучшим тяжёлым форвардом» чемпионата.

Перед началом сезона 2015/2016 подписал двухлетнее соглашение с «Автодором». В составе саратовского клуба Нестеров провёл 6 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых его средняя статистика составила 2,7 очка, 0,5 передачи и 0,3 подбора за 5:21 минут. В 6 играх Еврокубка Нестеров в среднем набирал 3,7 очка и 1,5 подбора, 0,3 передачи и 0,2 перехвата за 8:58 минут.

В ноябре 2015 года был отдан в аренду в «Сахалин» до окончания сезона 2015/2016. В 24 играх Нестеров набирал 7,6 очков, 4,7 подбора, 1,3 передача и 1 перехват в среднем за матч.

В июле 2016 года «Автодор» и Нестеров договорились о расторжении контракта, а в августе Алексей подписал новый договор с «Сахалином».

В июне 2017 года перешёл в «Новосибирск».

В августе 2018 года пополнил состав «Самары».

В июле 2022 года Нестеров подписал контракт с «Иркутом».

Сборная России 
В 2011 году, в составе студенческой сборной России, принимал участие в летней Универсиаде, на которой команда заняла 4 место.

Достижения 
  Чемпион Суперлиги (3): 2015/2016, 2018/2019, 2020/2021
  Серебряный призёр Суперлиги: 2014/2015
  Обладатель Кубка России: 2019/2020
  Серебряный призёр Кубка России: 2016/2017
  Бронзовый призёр Кубка России (3): 2014/2015, 2017/2018, 2020/2021

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье» 

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Атаман»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Иркут»